Аршин може да се отнася за:
 мярка за дължина, равна на 68,75 см (турски аршин) или на 71 см (руски аршин);
 дървена или метална линия за измерване с тази дължина;
 преносен израз: „Меря със свой аршин“ = разглеждам и оценявам нещо едностранчиво, субективно.

Според Закона за мерките и теглилките, обнародван в брой 7 на Държавен вестник от 1889 г. един архитектоничен (дюлгерски) аршин има дължина 758 мм, а един шивашки (терзийски) аршин - 680 мм.

Бележки